Elizabeth Deignan – ciclista su strada e pistard britannica
 Herbert Girton Deignan – ornitologo statunitense
 Philip Deignan – ex ciclista su strada irlandese